Luban kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Ljuban (distriktshuvudort), Minsks voblast,

Filippinerna 

 Lucban (ort i Filippinerna, Cagayandalen), Province of Cagayan,

Kina 

 Luban (köping i Kina, Guizhou), 
 Luban (köping i Kina, Sichuan),

Polen 

 Lubań (berg), Lillpolens vojvodskap, Powiat nowotarski, 
 Lubań (ort), Pommerns vojvodskap, Powiat kościerski, 
 Lubań (kommunhuvudort), Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat lubański, 
 Lubań (kommun i Polen, Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat lubański, lat 51,11, long 15,28), 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar